Села:
 Кунин — Львівська область, Львівський район
 Кунин — Рівненська область, Рівненський район